Guitar (englisch: Gitarre) steht für:
 guitar, deutsche Special-Interest-Zeitschrift für Gitarristen und Bassisten
 Guitar (Musikprojekt), Musikprojekt von Michael Lückner
 The Guitar, US-amerikanisches Filmdrama von Amy Redford aus dem Jahr 2008
 Guitar Slim (1926–1959), US-amerikanischer Bluesgitarrist

Siehe auch:
 Guitar Pro, Notensatzprogramm 
 Guitars